Comté d'Irwin peut faire référence au :
 comté d'Irwin, en Australie;
 comté d'Irwin, en Géorgie.